Inaccessible Island, een eiland bij Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan
 Inaccessible Island, een van de Dellbridge-eilanden in de Ross-zee bij Antarctica
 Inaccessible Islands, de Zuidelijke Orkneyeilanden in de Zuidelijke Oceaan